Константи́н Суха́нов:
 Суханов, Константин Александрович (1894—1918) — участник борьбы за советскую власть во Владивостоке.
 Суханов, Константин Георгиевич (1941—2019) — генеральный конструктор НПО имени С. А. Лавочкина.